Woloskiwzi (ukrainisch: ; russische Entsprechung: ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Woloskiwzi (Mena), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Mena
 Woloskiwzi (Ostroh), Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Ostroh